

Persone
 Andrea Graziosi (1954) – storico e accademico italiano
 Annalisa Graziosi (1982) – pattinatrice artistica a rotelle italiana
 Antonio Graziosi (1741-1818) – tipografo e editore italiano
 Arnaldo Graziosi (1913-1997) – pianista e compositore italiano
 Dante Graziosi (1915-1992) – politico, scrittore e partigiano italiano
 Eugenio Graziosi (1870-1949) – militare e politico italiano
 Franco Graziosi (1929-2021) – attore italiano
 Gianluca Graziosi (1965) – allenatore di pallavolo italiano
 Giorgio Graziosi (1911-1966) – critico musicale italiano
 Giuseppe Graziosi (1879-1942) – pittore, scultore, incisore e fotografo italiano
 Paolo Graziosi (1907-1988) – archeologo e antropologo italiano
 Paolo Graziosi (1940-2022) – attore italiano
 Viola Graziosi (1979) – attrice italiana

Altro
 Il caso Graziosi – film per la televisione del 1981 diretto da Michele Massa
 Il caso Graziosi – film per la televisione del 1996 diretto da Sandro De Santis